Halálbüntetés
 Halálos ítélet (1948) Maurice Blanchot regénye
 Halálos ítélet Isaac Asimov novelláskötete
 Halálos ítélet (2007) film
 Halálos ítélet, Vaszary János festménye